Референдумы в Швейцарии проходили 26 мая и 8 декабря 1963 года. Майский референдум проходил по гражданской инициативе, предлагающей дать избирателям право решать вопрос о ядерном оружии в Вооружённых силах Швейцарии. Предложение было отклонено. В декабре прошли референдумы по федеральной резолюции о продолжении правительственных финансовых планов и по конституционной поправке о стипендиях и образовательных грантах. Оба были одобрены.

Результаты

Май: Инициатива по ядерному оружию

Декабрь: Конституционная поправка об образовательных грантах

Декабрь: Федеральная резолюция о финансах

Примечания 

Референдумы 1963 года
1963 год в Швейцарии
1963